

Географія 
 Великий Ляховський острів — острів на межі двох морів Східно-Сибірського та моря Лаптєвих, є частиною Ляховських островів.
 Малий Ляховський острів — острів на межі двох морів Східно-Сибірського та моря Лаптєвих, є частиною Ляховських островів.
 Ляховські острови ) — група великих островів на межі двох морів Східно-Сибірського та Лаптєвих.

Відомі люди 

 Мазур-Ляховський Василь Омелянович (1889—1949) — військовий старшина Армії Української Народної Республіки.
 Ляховський Іван Григорович (нар. 1950) — український актор, режисер.